Heshui bezeichnet:

 Heshui (合水县), Kreis der bezirksfreien Stadt Qingyang in der chinesischen Provinz Gansu
 Heshui (Heping) (合水镇), Großgemeinde im Kreis Heping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Heshui (Luxi) (合水镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Heshui (Xingning) (合水镇), Großgemeinde der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Heshui (Xinyi) (合水镇), Großgemeinde der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Heshui (Yangchun) (合水镇), Großgemeinde der Stadt Yangchun in der chinesischen Provinz Guangdong
 Heshui (Yinjiang) (合水镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yinjiang in der chinesischen Provinz Guizhou